William Parr peut se référer à plusieurs personnes :
 William Parr (v. 1434 - 1483), courtisan et soldat ;
 William Parr (v. 1483 - 1547),  baron Parr de Horton, fils du précédent ;
 William Parr (1513 - 1571),  marquis de Northampton, courtisan, neveu du précédent ;
 William Parr (1915 - 1942), joueur de Arsenal.